Losynskyj ist der Familienname von:

 Mychajlo Losynskyj (1880–1937), ukrainischer Politiker, Diplomat, Schriftsteller, Übersetzer, Rechtsanwalt, Biograf, Literatur- und Theaterkritiker
 Wassyl Losynskyj (* 1982), ukrainischer Lyriker, Übersetzer, Essayist und Kurator